Танана ():

Топонимы
 Танана — река на Аляске.
 Танана — долина реки Танана.
 Танана — город на Аляске.
 Танана — аэропорт города Танана.

Этноним
 Танана — североамериканский индейский народ.